Паули́но Алька́нтара Рьестра́ (; 7 октября 1896, Илоило, Испанская Ост-Индия — 13 февраля 1964, Барселона, Испания) — испанский футболист филиппинского происхождения. Является одним из лучших нападающих за всю историю футбольного клуба «Барселона», забив за клуб 369 мячей в 357 официальных и товарищеских играх, а также самым молодым игроком «Барсы», когда-либо выходившим на поле.

Клубная карьера

Дебют в 15 лет 
Паулино Алькантара родился на Филиппинах в семье каталонца и филиппинки, но позже с родителями переехал в Испанию. Паулино вырос в Барселоне и первоначально играл за клуб «Галено», прежде чем его обнаружил Жоан Гампер, который отвёл юного Паулино в «Барселону». Его дебют в команде состоялся в матче чемпионата Каталонии против клуба «Катала» 25 февраля 1912 года, на тот момент Паулино было только 15 лет, 4 месяца и 18 дней. В том матче «Барселона» выиграла со счётом 9:0, а Алькантара забил первые три мяча. Алькантара стал первым филиппинским, и вообще азиатским, игроком в европейском клубе.

Среди его одноклубников на тот момент были такие футболисты как Франциско Бру, Джек Гринуэлл и Рома Форнс. Паулино помог клубу завоевать кубок Испании в 1913 году и победу в чемпионате Каталонии в 1916 году.

Возвращение на Филиппины 
В 1916 году Алькантаре с родителями пришлось принять решение вернуться на Филиппины. Там Паулино продолжил свои исследования в области медицины, но и не забыл о футболе и стал выступать за клуб «Богемия Спортинг» из Манилы. В 1917 году Паулино представлял сборную Филиппин на Дальневосточных играх в Токио. 10 сентября 1917 года Алькантара помог сборной Филиппин обыграть сборную Японии со счётом 15:2, эта победа является самой крупной для сборной Филиппин. Паулино также представлял Филиппины на международных турнирах в настольный теннис. Между тем «Барселона» не смогла завоевать главных трофеев в его отсутствие, и тогда клуб заявил, что вернёт Алькантару в Испанию. Паулино в то время болел малярией и, по-видимому, отказался принимать предписанные лекарства до тех пор, пока его родители не позволят ему вернуться в Испанию.

Золотой век 

Вернувшись в Испанию, Паулино вернулся и в клуб «Барселона». К этому времени бывший капитан команды, а теперь и главный тренер Джек Гринуэлл решил поэкспериментировать с Паулино, выставив его на поле в качестве защитника, но протесты со стороны болельщиков подвигнули Гринуэлла вернуть Алькантару в линию нападения. В 1919 году Паулино помог клубу выиграть ещё один чемпионат Каталонии. Клуб также достиг и финала кубка Испании, но в нём уступил в дополнительном тайме клубу «Аренас Хечо» со счётом 5:2. В 1920 году «Барселона» вновь выиграла чемпионат Каталонии и кубок Испании, Алькантара отметился двумя мячами в финале кубка Испании против «Атлетик Бильбао», матч завершился со счётом 2:0. Наряду с Алькантарой на тот момент в «Барселоне» появилось несколько великих игроков, таких как Сагибарбэ, Рикардо Самора, Хосеп Самитер и Феликс Сесумага.

Последние победы «Барселоны» ознаменовали начало первой золотой эры, когда клуб доминировал как в чемпионате так и в кубке, а Паулино был частью этой золотой эры. В 1922 году Алькантаре забил два мяча в финале кубка Испании против «Реал Униона», матч закончился победой «Барсы» со счётом 5:1. В финале кубка Испании 1926 году Паулино забил решающий мяч в дополнительное время в матче против «Атлетико Мадрида», итоговый счётом зафиксировал победу «Барселоны» со счётом 3:2.

Карьера в сборной 
Алькантара в 1915 году дебютировал в сборной Каталонии. В период между 1915 и 1924 года Паулино провёл по крайней мере 6 игр и забил 4 мяча. Однако подтверждения этой статистики не сохранилось, возможно Паулино сыграл и забил больше. Играя в сборных Каталонии и Филиппин, где он провёл 5 матчей и забил 14 голов, Паулино успел сыграть и за сборную Испании.

В 1920 году, Алькантара, вместе с Рикардо Саморой, Хосепом Самитерой и Феликсом Сесумагой были выбраны для представления Испании на Олимпийских Играх, которые должны были пройти в бельгийском городе Антверпен. Вместо олимпийских игр Алькантара предпочёл остаться дома и продолжать сдавать медицинские экзамены. В конце концов Паулино дебютировал за Испанию в возрасте 25 лет 7 октября 1921 года в матче против сборной Бельгии, забив оба мяча в матче. Впоследствии Алькантара 6 раз сыграл за сборную Испании и забил 6 мячей.

Завершение футбольной карьеры 
В 1927 году после завершения карьеры игрока, Паулино в возрасте 31 года стал врачом. 5 июля 1927 года «Барселона» сыграла товарищеский матч против сборной Испании, в честь Алькантаро. Позже Паулино выполнял функции директора клуба между 1931 и 1934 годом. В 1951 году Алькантара был одним из трех кандидатов на пост главного тренера сборной Испании, впоследствии при нём сборная провела только три матча.

Умер Паулино Алькантара 13 февраля 1964 года в возрасте 67 лет в Барселоне.

Достижения 
 Чемпион Каталонии: 10
1913, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927
 Обладатель Кубка Испании: 5
1913, 1920, 1922, 1925, 1926

Статистика выступлений

Клубная статистика 

Источник:

Список хет-триков 

Итого: 17 хет-трика, 4 покера, 1 гекса-трик. В чемпионате Каталонии - 17, в Кубке Испании - 5.

Примечания

Ссылки 
 Паулино Алькантара. «На заре»
 Статистика на сайте «Futbol.sportec.es»
 Паулино Алькантара на официальном сайте «Барселоны»

Футболисты Филиппин
Футболисты Испании
Игроки сборной Филиппин по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»